Guillaume le Gros peut se référer à l'une des personnes suivantes :
 Guillaume VI d'Aquitaine (1004-1038), comte de Poitiers et duc d'Aquitaine (1030-1038) ;
 Guillaume le Gros († 1179), comte d'Aumale et comte de York ;
 Guillaume II de Marseille (vers 952-1031), le troisième des vicomtes de Marseille.

Voir aussi